Rue Saint-Jacques ist der Name folgender Straßen:
 Rue Saint-Jacques (Paris) in Paris
 Rue Saint-Jacques (Montreal) in Montréal

Siehe auch:
 Place Saint-Jacques (Metz)